Zilverstrand (Almere), een recreatiegebied in de gemeente Almere
Zilverstrand (Mol), een recreatiegebied in de gemeente Mol